Meno (Oklahoma)
Meno (Plato)
Meno (muziek)
Meno (mythologie), Germaanse maangod